Ру́дня — город (с 1926 года) в  Смоленской области России. Административный центр Руднянского района. Образует муниципальное образование Руднянское городское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен недалеко от границы с Белоруссией, на Витебской возвышенности на реке Малая Березина (приток Березины), в 68 км от Смоленска.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат. Июль самый тёплый месяц в году, его средняя температура составляет около 21.8 °C, а самый холодный — январь, со средней температурой -10.0 °C.

Среднегодовое количество осадков — 430 мм.

История 
Первые упоминания о Рудне датируются примерно 1363 годом. Тогда название поселения упоминается как Ро́дня (относительное прилагательное от слова род), что означало «плодородный, урожайный» (для сравнения:  с идентичным значением). Современное название Рудня возникло позднее под влиянием топонима Рудня: реки Рудня с водами «ржавого» (красно-коричневого) цвета и названных по ней селений.

Толчок в развитии Рудня получила во второй половине XIX века, когда через населённый пункт последовательно были построены шоссе Витебск — Смоленск (1856 год) и железная дорога Рига — Орёл (1868 год).

 Годы Великой Отечественной войны 
14 июля 1941 года город был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

14 июля 1941 года стал местом первого боевого применения «Катюш», когда батарея реактивных миномётов И. А. Флёрова прямой наводкой накрыла скопление немцев на Базарной площади города. В честь этого события в городе стоит монумент — «Катюша» на пьедестале.

29 сентября 1943 года войсками Калининского Фронта в ходе Духовщинско-Демидовской операции город был освобождён силами 39-й и 43-й армий.

Население

Застройка

Улицы и площади 

До нашего времени не сохранилось трасса улице Панской. Исторический Рынок не имеет официального названия.

Экономика 
Сегодня город Рудня является экономическим центром животноводческого района. В городе и его окрестностях располагаются предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, такие как льнозавод, комбинат по производству молочных консервов и сухих овощей и другие.

 Предприятия 
Наиболее значимыми в экономике города и окрестностей являются:
 ОАО «Росевроглас» — предприятие стекольной и фаянсо-фарфоровой промышленности (химико-лабораторная посуда, термометры, выращивание полудрагоценных камней, стеклянные бутылки и банки);
 ЗАО «Рудняконсервмолоко» — предприятие молочной промышленности (производство молока и молочных продуктов) — официальный спонсор ФК «Рудня»;
 ООО «Руднянский хлебокомбинат» — предприятие хлебопекарной промышленности (производство хлебобулочных и кондитерских изделий)

Торговые центры:
 Славяночка

Культура 
 Дом-музей М. А. Егорова;
 Руднянский исторический музей;
 Монумент «Катюша» — гвардейский миномёт установлен на железобетонном постаменте в память о боевых действиях июля 1941 года под Рудней и Оршей, когда впервые было применено это грозное оружие;
 Памятник «Скорбящая мать» — у братской могилы трёх тысяч советских граждан, расстрелянных фашистами.
Церковь Казанской иконы Божией Матери.

Утраченные исторические объекты 

 Костел (XVIII в.)

Транспорт 
Одноименная железнодорожная станция соединяет город со Смоленском, а ранее и Витебском. Междугороднее автобусное сообщение в Смоленск, Понизовье, Шмыри, Микулино.

В Рудне начинается региональная автодорога  «Рудня — Орёл».

Уроженцы 

 Алекса́ндр Петро́вич Мозолёв (6 марта 1910 — 1 июля 1970) — белорусский советский живописец, график и педагог. Участник Великой Отечественной войны.
 Валентина Тимофеевна Петрачкова (21 мая 1939 — 20 сентября 2021) — советская актриса, заслуженная артистка Белорусской ССР (1984).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Рудня
 Руднянский исторический музей

 
 
Смоленское княжество
Районные центры Смоленской области
Городские поселения Смоленской области